L'édition masculine 2007 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Andrei Pavel et Alexander Waske celle de double.

Faits marquants

Format de la compétition 
C'est la  du tournoi où tous les matchs se jouent en 2 sets gagnants, y compris la finale (qui se jouait jusqu'en 2006 en 3 sets gagnants). Cela fait suite à une décision de l'ATP, dans le but de préserver les finalistes des risques de blessures.

Lauréats 
Le double tenant du titre Rafael Nadal, remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Cañas. Il s'agit de son  et  sur terre battue. C'est la  et consécutive qu'il s'impose à Barcelone, il soulève ainsi son  de la saison.

En double, Andrei Pavel et Alexander Waske remportent leur  ensemble en battant en finale la paire espagnole Rafael Nadal - Bartolomé Salvá-Vidal. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2007) (tournoi féminin)
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2007
Sport en Espagne en 2007
Barcelone
Barcelone
2007 en Catalogne